Feldstein est un nom de famille d'origine germanique composé des mots allemands Feld (« champ ») et stein (« pierre »). Dans les pays anglophones, il sera parfois anglicisé en Fieldstone.

Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Al Feldstein (1925–2014), scénariste, dessinateur et rédacteur en chef de comics américain ;
 Beanie Feldstein (née en 1993), actrice américaine ;
  (1884–1944), éducateur et activiste juif lituanien ;
 Jonah Hill Feldstein (né en 1983), acteur, producteur et scénariste américain ;
  (1937–2001), photographe américain ;
 Martin Feldstein (1939–2019), économiste américain.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif